Альянс либералов и демократов за Европу — АЛДЕ () — европейская партия, основанная в 1993 году, включающая либеральные и либерально-демократические партии, в основном действующие в государствах ЕС. 

Зарегистрирована в Бельгии как некоммерческая ассоциация. Несмотря на свой законный статус как партии, АЛДЕ является скорее конфедерацией политических партий европейских стран. Входит в Либеральный интернационал. Первоначально называлась Европейская либерально-демократическая и реформистская партия (). На 2012 год АЛДЕ является третьей по величине партией ЕС, имеет 75 мест в Европейском парламенте и 8 мест в Европейской комиссии. Молодёжным крылом ЕЛДР является организация «Европейская либеральная молодёжь» (), объединяющая либеральные молодёжные и студенческие организации со всей Европы, насчитывающие более 200 000 человек. Также включает небольшое количество индивидуальных членов. LYMEC возглавляет немецкий политолог Александр Плар (СвДП, Германия), который был избран на двухлетний срок в качестве президента в мае 2010 года. На национальном уровне партии-члены АЛДЕ участвуют в правительствах 12 из 27 стран ЕС, включая премьер-министров Бельгии (Шарль Мишель, Реформаторское движение), Нидерландов (Марк Рютте, Народная партия за свободу и демократию), Люксембурга (Ксавье Беттель, Демократическая партия), Финляндии (Юха Сипиля, Финляндский Центр), Дании (Ларс Лёкке Расмуссен, Либеральная партия Дании), Эстонии (Юри Ратас, Центристская партия Эстонии), Словении (Марьян Шарец, Список Марьяна Шареца), Чехии (Андрей Бабиш, ANO 2011). Также партии-члены АЛДЕ представлены в правительствах Хорватии, Румынии, Латвии и Литвы.

История 
В марте 1976 года была создана Федерация либеральных и демократических партий Европы (), представлявшая собой конфедерацию либеральных и либерально-демократических партий. Со временем углубление евроинтеграции привело к необходимости создания общеевропейской либеральной партии. В 1993 году на базе федерации была организована Европейская либерально-демократическая и реформистская партия. В следующем 1994 году Либерально-демократическая и реформистская () депутатская группа Европарламента стала парламентской группой ЕЛДР.

30 апреля 2004 года, за день до расширения Европейского Союза, в Брюсселе состоялся внеочередной съезд, на котором организация, зарегистрированная в соответствии с бельгийским законодательством как некоммерческая ассоциация, стала европейской политической партией. В том же году на АЛДЕ и центристская Европейская демократическая партия () решили совместно сформировать Альянс либералов и демократов Европы () с соответствующей группой в Европейском парламенте.

10 ноября 2012 года на XXXIII ежегодном конгрессе в Дублине партия ЕЛДР была переименована в партию Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) в целях соответствия паневропейской партии и аффилированной с ней парламентской группы.

Президенты АЛДЕ 
 1978—1981 —  Гастон Торн
 1981—1985 —  Вилли Де Клерк
 1985—1990 —  Колетт Флеш
 1990—1995 —  Вилли Де Клерк
 1995—2000 —  Уффе Эллеманн-Енсен
 2000—2005 —  Вернер Хойер
 2005—2011 —  Аннеми Нейтс-Юттеброк
 2011—2015 —  Грэм Уотсон
 2015—2021 —  Ханс ван Баален
 2021 — настоящее время —  Тимми Дули (сопредседатель),  Ильхан Кючук (сопредседатель)

Руководство и структура 
Высший орган АЛДЕ Конгресс, проводящийся обычно раз в год. На конгресс выбирают членов Бюро АЛДЕ, обсуждают и принимают резолюции, принимают Избирательный манифест АЛДЕ на выборах в Европейский парламент, вносят изменения в Устав партии. В работе Конгресса участвуют около 600—700 делегатов. В число делегатов входят члены Совета ЕЛДР, представители партий-членов в зависимости от количества голосов, полученных на последних выборах в Европарламент, по 2 представителя от партнёров и 10 представителей от Европейской либеральной молодёжи. Также в работе Конгресов принимают участие без права голосовать депутаты европарламента от АЛДЕ, члены Комитета регионов ЕС от АЛДЕ, представители либерально-демократических групп в других европейских парламентских ассамблеях, а также делегат от Либерального интернационала.

Совет АЛДЕ 
Совет действует в качестве исполнительного комитета, заседая в период между сессиями Конгресса АЛДЕ. Совет утверждает бюджет партии и принимает новых членов, а также имеет право говорить и действовать от имени АЛДЕ в период между сессиями Конгресса. В Совет входят около 100—150 членов и состоят из голосующих членов Бюро АЛДЕ, двух или более представителей партий-членов ЕЛДР в зависимости от количества голосов, полученных партией на последних выборах в Европарламент, по одному представителю от партнёров и Европейской либеральной молодёжи. Также в работе Совета могут участвовать без права голоса неголосующие члены Бюро, представители либерально-демократических групп в европейских парламентских ассамблеях (в том числе Европарламента и Комитета регионов), а также представитель от Либерального интернационала.

Руководство 
 Президент — Грэм Уотсон (Народная партия за свободу и демократию, Нидерланды, депутат Европарламента)
 Вице-президенты — Роз Скотт (Либеральные демократы, Великобритания), Марта Паскаль (Демократическая конвергенция Каталонии, Испания, член парламента Каталонии), Ангелика Млинар (Новая Австрия — Либеральный форум, Австрия, депутат Европарламента), Маркус Лонинг (СвДП, Германия), Илхан Кючюк (Движение за права и свободы, Болгария, депутат Европарламента), Тимми Дули (Фианна файл, Ирландия) и Фредерик Федерли (Партия центра, Швеция, депутат Европарламента)
 Казначей — Роман Якич («Зарес», Словения)
 Генеральный секретарь — Якоб Мороза-Расмуссен (Венстре, Дания)
 Президент Европейской Либеральной Молодёжи — Йероен Диепемат (НПСД, Нидерланды)

Руководство фракции АЛДЕ 
 Руководитель группы АЛДЕ в Европарламенте — Ги Верхофстадт (Открытые фламандские либералы и демократы, Бельгия, депутат Европарламента)
 Президент АЛДЕ в ПАСЕ — Анн Брассер (Демократическая партия, Люксембург)
 Руководитель группы АЛДЕ в Комитете регионов ЕС — Фло Клукас (Либерал-демократы, Великобритания)
 Генеральный секретарь АЛДЕ — Александр Беелс (Народная партия за свободу и демократию, Нидерланды)

Встреча политических лидеров ЕЛДР 
В дополнение к формальной структуре партии не реже двух раз в год проходят встречи политических лидеров АЛДЕ, на которых они могут обменяться мнениями по вопросам, включённым в повестку дня Совета Европы и более общие взгляды на ситуацию в Европе. Во встречах политических лидеров участвуют президент и вице-президенты АЛДЕ, члены Европейской Комиссии от Альянса, главы и члены правительств из числа членов партий входящих в АЛДЕ, лидеры партий-членов АЛДЕ и президент Европейской либеральной молодёжи.

Члены партии 
 Австрия — NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум 
 Азербайджан — Партия равенства ()
 Андорра — Либеральная партия Андорры ()
 Армения — Армянское общенациональное движение ()
 Бельгия —
 Реформаторское движение ()
 Открытые фламандские либералы и демократы ()
 Болгария-
 Движение за права и свободы ()
 Босния и Герцеговина — Либерально-демократическая партия Боснии и Герцеговины
 Великобритания — Либеральные демократы ()
 Венгрия — [[Союз свободных демократов|Альянс свободных демократов — Венгерская либеральная партия, также Союз свободных демократов]] ()
 Германия — Свободная демократическая партия ()
 Греция — Демократический альянс ()
 Грузия —
 Республиканская партия Грузии (, Sak’art’velos respublikuri partia)
 «Наша Грузия — свободные демократы» (, Sak’art’velos respublikuri partia)
 Дания —
 Либеральная партия Дании ()
 Датская социально-либеральная партия ()
 Ирландия — Фианна Файл ()
 Испания — Либерально-демократический центр ()
 Каталония — Демократическая конвергенция Каталонии ()
 Италия —
 «Италия ценностей — Список ди Пьетро» ()
 «Итальянские радикалы» ()
 Кипр — Объединённые демократы ()
 Республика Косово —
 Альянс за новое Косово ()
 Партия либералов в Косове ()
 Литва —
 Партия труда ()
 Союз либералов и центра ()
 Движение либералов Литовской Республики ()
 Латвия —
 Для развития Латвии (лат. Latvijas attīstībai)
 Люксембург — Демократическая партия (, , )
 Македония —
 Либерально-демократическая партия ()
 Либеральная партия Македонии ()
 Молдова — Либеральная партия ()
 Нидерланды —
 Народная партия за свободу и демократию ()
 «Демократы 66» ()
 Норвегия — Либеральная партия ()
 Польша —
 Демократическая партия — демократия.pl ()
 Российская Федерация —
 Партия народной свободы (Парнас), как преемник РНДС
 Российская объединённая демократическая партия «Яблоко»
 Румыния — Национальная либеральная партия ()
 Северная Ирландия — Партия «Альянс» Северной Ирландии
 Сербия — Либерально-демократическая партия ()
 Словакия — Свобода и солидарность ()
 Словения —
 Либеральная демократия Словении ()
 «За реальные дела — социальные либералы» ()
 Гражданский список ()
 Украина —
 Европейская партия Украины ()
 Гражданская позиция ()
 Голос ()
 Слуга Народа (укр. Слуга Народу)
 Финляндия —
 Финляндский центр ()
 Шведская народная партия (; )
 Хорватия —
 Хорватская народная партия — Либеральные демократы ()
 Хорватская социал-либеральная партия ()
 Демократическая ассамблея Истрии (, )
 Чехия — ЛИДЕМ — Либеральные демократы ()
 Швейцария — Свободная демократическая партия. Либералы (, , , )
 Швеция —
 Партия центра ()
 Народная партия — либералы ()
 Эстония —
 Центристская партия Эстонии ()
 Партия реформ Эстонии ()

АЛДЕ и Россия 
От Российской Федерации в АЛДЕ участвуют Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» и Партия народной свободы (Парнас).

Партия «Яблоко» входит в состав АЛДЕ с 2006 года (она также с 1998 года участвует в работе Либерального Интернационала).

12 июля 2008 года вице-президент ЕЛДР принял участие в работе съезда Российского народно-демократического союза. 30 октября 2008 года состоялось официальное вступление РНДС в ЕЛДР.

С 2013 году партия «ПАРНАС» является полноправным членом партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE), став правопреемником РНДС.

Примечания

Ссылки 

 
 Европейская либеральная молодёжь

Общеевропейские политические партии
Либеральные партии
Европа